Skrót GMI może oznaczać:
 Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (ang. Gregor Mendel Institute)
 Genomic Medicine Institute
 Kettering University, dawniej General Motors Institute
 Greenwich Maritime Institute
 Georgia Military Institute
 George C. Marshall Institute